Graceville kan syfta på:

 Graceville, Florida
 Graceville, Minnesota